Tuscarora Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tuscarora Township (Michigan)
 Tuscarora Township (North Dakota)
 Tuscarora Township (Perry County, Pennsylvania)
 Tuscarora Township (Juniata County, Pennsylvania)
 Tuscarora Township (Bradford County, Pennsylvania)